Rick Hunter – personaggio della serie televisiva Hunter, interpretato da Fred Dryer
 Rick Hunter – personaggio di Robotech
 Rick Hunter – altro nome di Hikaru Ichijyo, personaggio di Macross